Gestel steht für: 

 Gestel, französische Gemeinde im Département Morbihan
 Ortsteil Gestel der belgischen Stadt Berlaar

Gestel ist der Familienname folgender Personen: 

 Boet van Gestel (* 1995), niederländischer Eishockeyspieler
 Celine Van Gestel (* 1997), belgische Volleyballspielerin 
 Dimmen Gestel (1862–1945), niederländischer Maler und Lithograf
 Dries Van Gestel (* 1994), belgischer Radrennfahrer
 Leo Gestel (1881–1941), niederländischer Maler
 Peter van Gestel (1937–2019), niederländischer Schriftsteller
 Sophie van Gestel (* 1991), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Tiest van Gestel (1881–1969), niederländischer Bogenschütze
 Willem Gestel (1853–1952), autodidaktischer niederländischer Maler, Zeichner und Hausmaler